

Patronyme 
 Philomé Obin (1892-1986), peintre haïtien ;
 Jean-Pierre Obin, universitaire français et Inspecteur général de l'Éducation nationale
 Jules Obin, un des fondateurs du journal résistant Voix du Nord ;
 Louis-Henri Obin (1820–1895), artiste lyrique français ;
 Jérémy Obin (*1993), joueur de football français.

Toponymes 
 Pulo Obin, petite île singapourienne ;
 un ancien nom d'Aubin-Saint-Vaast

Divers 
 Monsieur de Saint-Obin, comédie en trois actes d'André Picard

Homonymie de patronyme